Superoxide dismutase - een enzym 
S.O.D. - de band Stormtroopers of Death
 SOD - Stichting Opleidingen en examens Documentaire Informatievoorziening en administratieve organisatie, een Nederlands instituut voor de opleidingen SOD I of SOD II voor overheidsadministratie.